Várady Ferenc (1820–1893) színész, színigazgató
 Várady Ferenc (1860–1945) újságíró, költő, levéltáros